Márta, keresztnév
Márta, a Palicsi Állatkert elefántja volt
Márta, ifjú Uher Ödön rendezte 1913-as magyar némafilm
Márta, Friedrich von Flotow vígoperája, teljes nevén Márta, avagy a richmondi vásár